Сычуаньская соня, или китайская соня (Chaetocauda sichuanensis) — вид грызунов из монотипного рода Сычуаньские сони семейства соневые.

История 
Впервые вид был обнаружен в субальпийских смешанных лесах на севере Сычуаня, Китай. Вид известен лишь по двум самкам, найденным в природном заповеднике Ванлан. Впервые новый вид и новый род этой сони  описал Ван Ючжи в 1985 году, а в 1991-1992 годах Корбет и Хилл подтвердили самостоятельность этого вида и рода сонь  Chaetocauda sichuanensis.

Биологическое описание 
Найденные экземпляры имели голову и туловище длиной 90 мм и 91 мм и хвост длиной 92 мм и 102 мм соответственно. Они весили 24,5 и 36,0 г. Это ночные древесные зверьки, строящие гнёзда на деревьях на высоте около 3 метров над землей. Они обитают в высокогорных лесах на высоте 2500 м над уровнем моря.

Охрана 
В 2004 году Международный союз охраны природы занес его в Красную книгу как вид, находящийся в опасности из-за своего маленького изолированного местообитания.

Ссылки 
 IUCN (2006): Listed as DataDeficient (DD v2.3)
 Corbet, G. B. & Hill, J. E. 1991. A World List of Mammalian Species, Third edition. Natural History Museum Publications & Oxford University Press, London and Oxford.: v-viii, 1-243.
 Wang Youzhi. 1985. A new genus and species of Gliridae.  // Acta Theriologica Sinica, Vol. 5 (1985), pp. 67-75.

Соневые
Животные, описанные в 1985 году
Монотипические роды млекопитающих